Acest articol enumeră conducătorii hunilor.

Huni
Huni